Julio César Rodríguez puede referirse a las siguientes personas:

 Julio César Rodríguez, presentador de televisión chileno.
 Julio César Rodríguez, futbolista paraguayo nacido en 1990.
 Julio César Rodríguez López, futbolista español.